Eli Wallach, Amerikaans acteur
 Jochanan/Yohanan Wallach (Yochanan Vollach), Israëlisch voetballer
 Otto Wallach, Duits scheikundige

 Leuckart-Wallach-reactie, scheikundige reactie